Соха́г (, лит. араб. Сухадж) — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Сохаг. Расположена в центре страны, в долине Нила, к северу от мухафазы Кена и к югу от мухафазы Асьют.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 12 административных центров (районов), 12 городов, 3 отдельных городских округов и 51 сельской местной общины, к которым относятся 270 деревень и 1445 мелких поселений. Важнейшие центры и города мухафазы:
 Ахмим
 Эль-Бальяна
 Гирга
 Дар-эс-Салам
 Гахина
 Сакульта
 Сохаг
 Тима
 Тахта
 Эль-Марага
 Эль-Манша
 Эль-Асират

Другие исторические места 
 Абидос
 Бейт-Халлаф
 Эль-Хававиш
 Эс-Саламуни

Сельское хозяйство 
Важнейшей культурой, выращиваемой в мухафазе, является сахарный тростник, по объёмам его производства Сохаг занимает второе место в стране после мухафазы Кена.

Известные жители, уроженцы 
 Рифаа ат-Тахтави — писатель, переводчик, мыслитель
 Гамаль аль-Гитани — писатель, журналист

Мухафазы Египта